HMCS Ottawa je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Ottawa (H60)
 HMCS Ottawa (H31)
 HMCS Ottawa (DDH 229)
 HMCS Ottawa (FFH 341)

Ottawa